Cedars ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cedars (Delaware)
 Cedars (Mississippi)
 Cedars (New York)
 Cedars (Oklahoma)
 Cedars (Pennsylvania)
 Cedars (Dallas) (Texas)

im NRHP gelistete Objekte:
 Cedars Lock and Dam Historic District, in Little Chute, Wisconsin, ID-Nr. 93001328
 Cedars of Lebanon State Park Historic District, in Lebanon, Tennessee, ID-Nr. 95001274
 Cedars Plantation, in Oak Ridge, Louisiana, ID-Nr. 76000965

Siehe auch:
 The Cedars
 Cedar